Pierre Chevallier (1909-1951), personnalité politique française ;
 Pierre Chevallier (1913-1998), historien français ;
 Pierre Chevallier (1946-), acteur français.